OFAC est un sigle pouvant signifier : 

 Office of Foreign Assets Control, un organisme américain de contrôle financier
 Office fédéral de l'aviation civile, un office fédéral suisse
 Organisation Française Autocross et Sprint Car